Владимир е българско славянско лично име, което е носил и синът на Борис I, владетел от прабългарско потекло. Владимир е и широко популярно руско име.

Значения на личното име Владимир:
 мъж, който владее света (мир = свят);
 мъж, който владее (управлява) в мир.

Владимир може да се отнася и за:
 селища:
 град Владимир, Русия
 село Владимир, област Перник, България
 князе:
 Владимир-Расате, княз на България
 Владимир I Велики, княз на Киевска Рус
 Владимир II Мономах, княз на Киевска Рус
 други личности:
 Владимир Михайлов, български актьор и певец
 Владимир Ампов, български поп певец
 Владимир Зомбори, български актьор
 Владимир Карамазов, български актьор
 Владимир Пенев, български актьор